Wladimir hießen folgende Herrscher:

Herrscher namens Wladimir 
 Wladimir Rassate, Knjaz von Bulgarien (889–893)
 Wladimir I. Swjatoslawitsch der Große, Großfürst von Kiew (980–1015)
 Wladimir II. Wsewolodowitsch, genannt Monomach, Großfürst von Kiew (1113–1125)
 Wladimir III. Mstislawitsch, Großfürst von Kiew (1171)
 Wladimir IV. Rurikowitsch, Großfürst von Kiew (1223–1235)

Wladimir